Il singolare del torneo di tennis Citizen Cup 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Steffi Graf 4–6, 7–6, 7–6.

Teste di serie 

 Steffi Graf (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Jana Novotná (semifinali)
 Anke Huber (quarti di finale)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Sabine Hack (semifinali)
 Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Katerina Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1994